Le sigle E461  peut désigner:
 E461, numéro E du méthylcellulose, un additif alimentaire, dérivé de la cellulose ;
 Route européenne 461 reliant Svitavy (Tchéquie) à Vienne (Autriche).